Gröbner oder Groebner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Gröbner (1815–1882), österreichischer Bildhauer, siehe Josef Gröbmer
 Marion Gröbner (* 1985), österreichische Fußballspielerin

 Severin Groebner (* 1969), österreichischer Kabarettist
 Valentin Groebner (* 1962), österreichischer Historiker
 Wilfried Gröbner (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Gröbner (1899–1980), österreichischer Mathematiker